Энергия Белого моря (ЭБМ) — российская компания, созданная для централизации управления ресурсами в сфере жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области. Штаб-квартира компании расположена в городе Архангельске.

История создания 
Проект повышения энергетической эффективности региона «Энергия Белого моря» был презентован на расширенном заседании президиума Госсовета РФ, проходившего в Архангельске 2 июля 2009 года. Основа проекта — государственно-частное партнерство. Для реализации проекта в 2009 году в Архангельской области было создано ОАО «Управляющая компания „Энергия Белого моря“». В уставном капитале общества участвуют правительство Архангельской области (51 % акций) и ОАО «Роскоммунэнерго» (49 % акций).

Состав 
Проект «Энергия Белого моря» объединяет профильные компании различных направлений ЖКХ.
 ОАО «Управляющая Компания „Энергия Белого Моря“»
 ОАО «Архангельские электрические сети»
 ОАО «Архангельские тепловые сети»
 ОАО «Архангельское ремонтное объединение»
 ОАО «Архангельский КоТЭК»
 ОАО «Объединенная информационная система»
 ОАО «Архангельская объединенная диспетчерская служба»
 ОАО «Котласские тепловые сети»
 ОАО «Котласский КоТЭК»
 ОАО «Теплосервис»
 ОАО «Архинвестэнерго»

Оценка проекта 
Мнения на необходимость реализации проекта диаметрально противоположные.
Управляющая компания, объединив частные, муниципальные, государственные имущественные энергетические комплексы и системы и позволит привлечь инвестиции в энергетику региона, модернизировать энергетическое оборудование. Широко продвигается использованием возобновляемых источников энергии и местных топливных ресурсов. В качестве основного источника финансирования выступает возможный кредит Чешского Экспортного банка в размере до 1 млрд евро. Эти деньги планируется использовать для финансирования поставок когенерационных установок.

Кроме кредитов, крупная компания может оптимистично рассчитывать на федеральные дотации (например те, что направляются на модернизацию ЖКХ). Проект был положительно оценен Правительством Российской Федерации

Критика 
 В соответствии со статьей 6 Федерального закона "Об особенностях функционирования электроэнергетики… " в связи с принятием ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 36-ФЗ с 1 апреля 2006 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается единовременно осуществлять деятельность по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и купле-продаже электрической энергии, а с даты окончания переходного периода реформирования электроэнергетики группам лиц и аффилированным лицам в границах одной ценовой зоны оптового рынка. Компании консолидированные в рамках проекта, производящие, передающие и контролирующие электроэнергию будут явно нарушать данный закон.
 У экспертов возникают опасения в надёжности партнёрства с инвесторами. Чешский Экспортный банк участвовал в нескольких инвестиционных проектах в России (например, модернизация ОАО "НПК «Уралвагонзавод», строительство газотурбинной теплоэлектростанции в Вологодской области). При реализация этих проектов использовались сомнительные схемы финансирования, которые привели к необоснованным расходам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании Энергия Белого моря
 Правительство Архангельской области
 ОАО «Роскоммунэнерго»
Компании Архангельской области